Терранс Джерод «Ти Джей» Форд (; родился 24 марта 1983 года в Хьюстоне, штат Техас) — американский профессиональный баскетболист.

Карьера В НБА 
Ти Джей Форд играл на позиции разыгрывающего защитника. Он два сезона выступал за баскетбольную команду Техасского университета в Остине, в 2003 году получил призы имени Джеймса Нейсмита и Джона Вудена лучшему игроку студенческого баскетбольного чемпионата, а также был включён в символическую сборную лучших игроков чемпионата. На драфте НБА 2003 года был выбран под восьмым номером клубом «Милуоки Бакс», по итогам своего дебютного сезона в НБА Форд был включён во вторую сборную новичков. Позже выступал за «Торонто Рэпторс», «Индиана Пэйсерс» и «Сан-Антонио Спёрс».

7 марта 2012 года в игре против «Нью-Йорк Никс» Форд после толчка локтем в спину от Бэрона Дэвиса упал на паркет и долгое время не мог подняться. Через 5 дней он объявил в своём Twitter'е, что завершает карьеру, так как опасается усугубления травмы.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ти Джея Форда
 Ти Джей Форд на официальном сайте НБА
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Техас Лонгхорнс» (баскетбол)
Игроки «Милуоки Бакс»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки БК «Загреб»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»